Тур Тичино () — шоссейная однодневная велогонка, с 1949 по 1968 год ежегодно проводившаяся в окрестностях швейцарского города Лугано, кантон Тичино.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Ссылки 
 Тур Тичино на Memoire-du-cyclisme
 
 
 
 

Велогонки в Швейцарии